Mörtl ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Mörtl (* 1970), österreichischer Rallyefahrer
 Jakob Mörtl (* 1934; † 2016), österreichischer Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Villach